Scolia puede referirse a:

 Scolia (género), un género de avispas de la familia Scoliidae.
 Scolion, canciones cantadas por invitados en banquetes en la antigua Grecia